Norte (Portugal), een Portugese regio
 Norte (Kaapverdië), een dorpje op het Kaapverdische eiland Boa Vista
 Norte (album van Curacas), een muziekalbum uit 1970 van de Chileense band Curacas
 Norte (album van Jorge Palma), een muziekalbum uit 2004 van de Portugese zanger Jorge Palma
 norte (wind), een noordenwind